Карибский клубный чемпионат по футболу 2017 — 19-й розыгрыш турнира. Финальный этап прошёл 14—21 мая 2017 года. Победитель турнира квалифицировался в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2018, а клубы, занявшие 2-4 места — в новый турнир Лигу КОНКАКАФ 2017.

Впервые за всю историю Карибский клубный чемпионат выиграла команда из Доминиканской Республики «Сибао». Она напрямую квалифицировалась в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2018.

Участники

Первый этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Финальный раунд 
На этом этапе 6 клубов (5 победителей групповых турниров и действующий чемпион Сентрал) были поделены на 2 группы по 3 команды в каждой, в рамках которых игрались однокруговые турниры. Команды, занявшие 2-е места, играли между собой матч за 3-е место, а победители групп разыгрывали в финальном матче чемпионское звание и прямую путёвку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2018.

Группа А

Группа В

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Карибский клубный чемпионат 2017 на сайте RSSSF

2017